«Déshabillez-moi (live)» (рус. «Разденьте меня») — второй сингл с альбома «Avant que l'ombre... À Bercy» французской певицы Милен Фармер.

Выпущен в поддержку концертного видео «Avant que l'ombre... À Bercy». Вышел в сингловой версии, доступной в продаже и промоверсии для радиостанций.

Список композиций 
Ниже приведен список треков и сингл-релизов "Déshabillez-moi":

 CD single

 CD single - Promo

 Digital download

Примечания

Ссылки